Coenraad Alexander de Jongh (1803-1873), jurist en vicepresident van het Hooggerechtshof te Batavia
Coenraad Alexander de Jongh (1853-1934), een Nederlands luitenant-kolonel in Indië, commandant van Soerabaja